Georges Schneider peut désigner :
 Georges Schneider (1925-1963), un skieur alpin suisse ;
 Georges Schneider (1919-2010), un sculpteur suisse.